Начский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Вороновского района Гродненской области Республики Беларусь.

История 
5 октября 2007 года Начский сельсовет упразднён. Населённые пункты включены в состав Дотишского сельсовета.

Состав 
Начский сельсовет включал 17 населённых пунктов:
 Алекшишки — деревня.
 Белюнцы — деревня.
 Гинели — деревня.
 Готувка — деревня.
 Кудаюнцы — хутор.
 Межанцы — деревня.
 Мицканцы — деревня.
 Нача — деревня.
 Некрашунцы — деревня.
 Поставки — деревня.
 Пузели — деревня.
 Сербинишки — хутор.
 Смильгини — деревня.
 Соболюнцы — деревня.
 Салопятишки — деревня.
 Тальмонты — хутор.
 Шавры — деревня.

См. также 
 Вороновский район

Примечания

Ссылки 
 Вороновский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Вороновского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании